Авлона (Авлон) — греческий топоним. Может означать:

 Авлона (Арголида) — деревня в сообществе Кранидион.
  — деревня на Карпатосе.
 Авлон — греческое название города Влёра.
 Авлон — прежнее название города Антуса.
 Авлон (Аттика) — малый город в Аттике.
  — деревня в сообществе Калаврита в Ахее.
  — деревня в общине Трифилия в Месинии.
  — деревня в общине Сервия.

Другое 
 Авлон, Джон (род. 1973) — американский журналист.